Brown Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brown Hill (Connecticut)
 Brown Hill (Florida)
 Brown Hill (Illinois)
 Brown Hill (Indiana)
 Brown Hill (Kentucky)
 Brown Hill (Cumberland County, Maine)
 Brown Hill (Oxford County, Maine)
 Brown Hill (Penobscot County, Maine)
 Brown Hill (Piscataquis County, Maine, 202 m)
 Brown Hill (Piscataquis County, Maine, 306 m)
 Brown Hill (York County, Maine)
 Brown Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Brown Hill (Worcester County, Massachusetts, 369 m)
 Brown Hill (Worcester County, Massachusetts, 395 m)
 Brown Hill (Worcester County, Massachusetts, 400 m)
 Brown Hill (Missouri)
 Brown Hill (Carroll County, New Hampshire)
 Brown Hill (Merrimack County, New Hampshire, 271 m)
 Brown Hill (Merrimack County, New Hampshire, 272 m)
 Brown Hill (Rockingham County, New Hampshire)
 Brown Hill (Sullivan County, New Hampshire)
 Brown Hill (New Mexico)
 Brown Hill (Chemung County, New York)
 Brown Hill (Steuben County, New York, 504 m)
 Brown Hill (Steuben County, New York, 629 m)
 Brown Hill (Ohio)
 Brown Hill (Pennsylvania)
 Brown Hill (South Dakota)
 Brown Hill (Dickson County, Tennessee)
 Brown Hill (Hickman County, Tennessee)
 Brown Hill (Vermont)
 Brown Hill (Virginia)